Belovo může být:

 Belovo (Bulharsko) – město v Bulharsku
 Belovo (město v Rusku) – město v Kemerovské oblasti v Rusku
 Belovo (Laško) – sídlo v občině Laško ve Slovinsku

Externí odkazy